

Persone
 Brad Guan – ex tennista australiano
 Ong Kiat Guan – cestista singaporiano
 Guan Daosheng – pittrice e poetessa cinese
 Guan Hanqing – drammaturgo cinese
 Guan Yu – generale e guerriero cinese
 Guan Xiaotong – attrice e cantante cinese
 Guan Xin – cestista cinese
 Wang Guan – pentatleta cinese
 Wang Guan – lottatore di arti marziali miste cinese
 Guan Tong – pittore cinese
 Guan Zhen – calciatore cinese
 Guan Ziyan – sciatrice freestyle cinese

Altro
 Guan – strumento a fiato cinese a doppia ancia